ASPEKTY – międzynarodowy festiwal filmowy odbywający się co roku w listopadzie w Toruniu. Głównym założeniem festiwalu jest prezentacja filmów dokumentalnych o tematyce antropologicznej oraz promocja dziedziny jaką jest antropologia wizualna.

Opis festiwalu 
Twórcy Festiwalu pragną przybliżyć widzom tematykę odmienności kulturowej, ukazać różnorodność ludzkiego doświadczenia oraz sposobów życia w świecie i społeczeństwie.

Pierwsza edycja Festiwalu, jeszcze pod inną nazwą („Prawa człowieka w aspekcie wielokulturowości – wędrujący festiwal RAI"), odbyła się w 2007 roku.
Organizatorem festiwalu jest Fundacja Emic. Do roku 2010 Festiwal organizowany był przez Fundację Fabryka UTU.
Partnerem Festiwalu jest Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

W maju 2010 roku Festiwal Aspekty stał się członkiem CAFFE (Coordinating Anthropological Film Festivals in Europe), europejskiej sieci festiwali antropologicznych i etnograficznych. Obecnie stowarzyszenie skupia 16 festiwali antropologicznych i etnograficznych odbywających się w kilkunastu europejskich miastach.

Program festiwalu w roku 2007 
 Dzień wielokulturowości
 Dzień poświęcony zagadnieniom płci i seksualności
 Dzień Muzyki

Program festiwalu w roku 2008 
 Kontrasty
 Miasto dzieci
 Metropolie świata
 Nowe tendencje w japońskiej etnografii dokumentalnej
 Klasyka etnografii dokumentalnej – Michael Yorke
 Miejskie impresje

Program festiwalu w roku 2009 
 Życie codzienne
 Świętowanie
 Życie na granicy
 Oblicza tożsamości

Festiwalu w roku 2012 
Festiwal odbył się w dniach 22–25 listopada w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Festiwal rozpoczął wykład dr. Sławomira Sikory z IEiAK Uniwersytetu Warszawskiego Czy film antropologiczny istnieje? W czasie festiwalu pokazano 24 filmy. W konkursie publiczności wygrał film The Reindeer People w reżyserii Olgi Veshininy.

Filmy pokazane w trakcie festiwalu 
 Żeby to było ciekawe…, reż. Karolina Dudek, Sławomir Sikora, 73 min.,2009
 Amrit: Nectar of Immortality. A Journey to the Kumbha Mela, reż. Jonas Scheu, Philip Eyer, Szwajcaria, 51 min., 2010
 Coffee Futures, reż. Zeynep Devrim Gursel, Turcja, 22 min., 2009
 Europaland: A journey into popular cameroonian imagination, reż. Balz Andrea Alter, Szwajcaria, 30 min., 2009
 Framing the other, reż. Willem Timmers, Holandia, 25 min., 2011
 The Nightmare of a Belief, reż. Sammuel Loe, Niemcy, Kamerun, 62 min., 2012
 Without Land We are not Shuar, reż. Stacey Williams, Wielka Brytania, 23 min., 2009
 28 Days on the Moon, reż. Eda Elif Tibet, Turcja,30 min, 2011
 Tamam Gol, reż. Payam Zeinalabedini, Iran, 30 min., 2011
 I got up my courage, reż. Giovanni Princigalli, Włochy, 50 min., 2009
 Dream tale, reż. Szymon Greszko, Polska, 29 min.,2011
 Savage Memory, reż. Zachary Stuart/Kelly Thomson, USA, 75 min.,2011
 Rockin’ AllWays, reż. Carla Navarro, Hiszpania, 23 min., 2011
 Living Like a Common Man, reż. Sanderien Verstappen, Mario Rutten, Isabelle Makay/Belgia/Holandia, 65 min., 2008-2010
 The vows of Bhamdoun, Marwan Khneisser, Liban, 25 min., 2011
 The gorgeous of the evening, reż. Davor Boric, Chorwacja, 26 min., 2012
 I Dream of Mummers, reż. Andrea Peeva, Bułgaria, 26 min., 2010
 Living Stories, reż. Neela Venkatraman, Indie, 26 min., 2011
 Memory Objects, Memory Dialogues, reż. Alyssa Grossman, Selena Kimball/USA/Szwecja, 26 min., 2012
 Make JewishBabies?, Danielle Davidson/Evelien Davidson, Holandia, 47 min., 2008
 Earth to Earth: Natural Burial and the Church of England, reż. Sarah Thomas, Wielka Brytania, 30 min., 2010
 The Chairman and the Lions, reż. Peter Biella, USA, 46 min., 2011
 The Reindeer People, reż. Olga Veshinina, Rosja, 26 min., 2011

Zobacz też 
 Antropologia kulturowa
 Teatry w Toruniu
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona festiwalu 
 Sieć CAFFE 

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale filmowe w Polsce